Wilson County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Wilson County, Kansas
 Wilson County, North Carolina
 Wilson County, Tennessee
 Wilson County, Texas